Hoet ist der Familienname folgender Personen:

Gerard Hoet (1648–1733), niederländischer Maler
Jan Hoet (1936–2014), belgischer Kunsthistoriker und Ausstellungskurator